Al-Bayda kan syfta på:

Jemen 

 Al-Bayda, Jemen, ort, 
 Al-Bayda (guvernement)

Libyen 

 Al-Bayda, Libyen, ort,

Se även
 Beida – flera